Тофол () — столица штата Косраэ в Федеративных Штатах Микронезии.

Местонахождение 
Тофол находится в муниципалитете Лелу (Lelu), в восточной части острова Косраэ, юго-западней острова Лелу.

Население 
На 2000 год в муниципалитете Лелу проживало 2591 человек.

Связь 
Спутниковую связь обеспечивает государственная телекоммуникационная компания FSMTC.

Населённые пункты Федеративных Штатов Микронезии